La Coppa Svizzera 2006-2007, iniziata il 2 agosto 2006, si è conclusa con la vittoria del .

Formula 
Alla competizione partecipano di diritto le squadre della Super League e della Challenge League tranne il , che invece disputa la Coppa del Liechtenstein. Il tabellone viene completato attraverso una fase eliminatoria regionale dalla quale accedono alla coppa 11 club di Prima Lega e 26 che militano nella Lega amatori.

Preliminari

Primo turno preliminare 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 agosto 2006

Ammesse direttamente al secondo turno:
 FC Urania Geneve Sports
 Etoile-Carouge FC
 FC Tuggen
 FC Naters

Secondo turno preliminare 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 agosto 2006

Vengono ammesse alla Swisscom Cup anche le seguenti squadre:

Dalla Seconda Lega interregionale:

 ES Belfaux, Le Locle Sports, FC Monthey, FC Perly-Certoux, CS Romontois, FC Alle, FC Ascona, SV Lyss, FC Liestal, FC Nordstern BS, FC Bazenheid, FC Schötz, FC Signal Bernex, SV Schaffhausen.

Dalla Seconda Lega regionale:

 FC Bellach, SC Bümpliz 78, FC Hünibach, FC Kölliken, FC Le Mont LS, SC Baudepartement BS

Dalla Terza Lega:

 FC Brunnen, FC Einsiedeln, FC Flums, FC Phönix Seen, FC Staad, FC Rapid Lugano

Swisscom Cup

Partecipanti

Primo girone principale 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 agosto 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 agosto 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 agosto 2006

Sedicesimi di finale 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 settembre 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 settembre 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º ottobre 2006

Ottavi di finale 
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 novembre 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 novembre 2006

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Altri progetti 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Edizioni della Coppa Svizzera